Le nom Ghost Rider peut désigner : 
 Ghost Rider, un personnage de comics publié par Marvel Comics en 1972.
 Ghost Rider, un film fantastique américain sorti en 2007.
 Ghost Rider, un album musical du film homonyme sorti en 2007.
 Ghost Rider, un jeu vidéo sorti en 2007.
 Ghost Rider 2 : L'Esprit de vengeance, un film fantastique américain, suite du précédent film, sorti en 2012.

 Ghostrider est un des titres du Rollins Band, apparaissant sur la bande originale du film .
 Ghost Rider, le nom d'un motard suédois, ayant sorti en DVD ses affronts à la police et ses exploits illégaux.
GhostRider, le nom d'une montagne russe en bois située à Knott's Berry Farm, aux États-Unis.